Okręty US Navy o nazwie USS "Porter", pochodzącej od komodora Davida Portera i jego syna admirała Davida Dixona Portera:
 Pierwszy "Porter" (TB-6) był okrętem torpedowym. Został zwodowany w 1896, służył w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej i został skreślony w 1912.
 Drugi "Porter" (DD-59) był niszczycielem typu Tucker. Został włączony do służby w 1916, służył w czasie I wojny światowej i wycofano go ze służby w 1922. Następnie przekazano United States Coast Guard jako "CG-7". Zwrócony Marynarce został złomowany w 1934.
 Trzeci "Porter" (DD-356) był okrętem głównym swojego typu. Wszedł do służby w 1936, służył w czasie II wojny światowej i został zatopiony w walce w październiku 1942.
 Czwarty "Porter" (DD-800) był niszczycielem typu Fletcher. Był w służbie w latach 1944-1953.
 Piąty "Porter" (DDG-78) jest niszczycielem typu Arleigh Burke . Wszedł do służby w 1999 i nadal w niej pozostaje (stan na 2012 rok).

Zobacz też USS "William D. Porter" (DD-579).

Porter